Pascal Blanchard peut désigner :
 Pascal Blanchard (1964-), historien français ;
 Pascal Blanchard (1807-1900), peintre français.